Гальве (Galve) — многозначный термин.

 Гальве — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон.
 Гальве — озеро расположенное на юго-востоке Литвы.
 Гальве — ошибочное наименование монеты полдоллара США, употреблявшееся в Российской империи.
 Гальве-де-Сорбе — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.

Примечания